Серия научно-популярных изданий АН СССР (позже — РАН) — научно-популярная книжная серия, выпускавшаяся в издательстве Наука (Москва) и его отделениях в  Ленинграде и Новосибирске. Название серии в советское время — Научно-популярная литература АН СССР. Состояла из нескольких подсерий, посвящённых различным вопросам науки и техники, взаимодействия человека с окружающей средой и пр.

Серия была основана в 1931 г. академиком С. И. Вавиловым. Расцвет серии пришелся на конец 60-х — начало 70-х годов, когда в редакции научно-популярной литературы работали Лишевский Володар Петрович (заведующий редакцией), Дукельская Вера Евсеевна (секретарь редакции), редакторы: Володина Елена Ивановна, Вяземцева Валентина Никтична, Кляус Евгений Михайлович, Прокофьева Наталья Борисовна, Приходько Лариса Ивановна, Шевелева Нина Викторовна.

Подсерии 

Научно-популярные книжные серии
Книги по естественным и точным наукам